De rode kamer (roman), een roman van August Strindberg, gepubliceerd in 1879;
De rode kamer (harmonie in rood), een schilderij uit 1908 van de Franse kunstschilder Henri Matisse;
De Rode Kamer (uitgeverij), uitgeverij gespecialiseerd in vertaald werk uit Scandinavië;
Droom van de rode kamer, een roman geschreven in de 18e eeuw door de Chinese auteur Cao Xueqin.